US Open 2013 – gra podwójna dziewcząt – zawody deblowe dziewcząt, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 2 a 7 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2013
US Open – gra podwójna dziewcząt